Stempelkarte steht für:
 
 ein Dokument zum Erhalt von Arbeitslosenunterstützung, siehe Stempelgeld
 eine Vertriebsart im öffentlichen Personennahverkehr, siehe Einzelfahrkarte
 eine Rabattmarke
 einen Arbeitszeitnachweis, siehe Stempeluhr